Heart () може значити:

Музика 

 Heart (гурт)
 Heart (альбом Аманди Лір)
 Heart (альбом Елізи)
 Heart (альбом Heart)
 Heart (альбом L'Arc-en-Ciel)